Тригуб — українське прізвище.

 Тригуб Віктор Вікторович (1966) — український журналіст.
 Тригуб Костянтин Леонідович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився у ході російського вторгнення в Україну у 2022 році.
 Тригуб Олександр Валерійович — молодший сержант Збройних сил України, навідник розвідувального відділення 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, кавалер ордена «За мужність» III ступеня
 Тригуб Олександр Петрович (1975) — доктор історичних наук.
 Тригуб Петро Микитович (1935) — доктор історичних наук.

Примітки 

Українські прізвища